Косио () — муниципалитет в Мексике, штат Агуаскальентес, административный центр — город Косио.

История

Состав 
В 2011 году в состав муниципалитета входило 39 населённых пунктов. Крупнейшие из них:

Примечания 

Муниципалитеты Агуаскальентеса